Z-10 Ганс Лоди () — немецкий эскадренный миноносец типа 1934A.

Назван в честь Ганса Карла Лоди, обер-лейтенанта германской военно-морской разведки, арестованного англичанами в Ирландии и расстрелянного в Лондоне 6 ноября 1914 года.

Заложен 1 апреля 1935 года на верфи фирмы «Germaniawerft» в Киле. Спущен на воду 14 мая 1936 года и 13 сентября 1938 года вступил в строй. После вступления в строй был приписан к 8 дивизиону эскадренных миноносцев Кригсмарине. По состоянию на сентябрь 1939 года бортовой № 82.

История службы 
4 апреля 1939 года вошёл в состав 4-й флотилии эскадренных миноносцев кригсмарине(первого формирования).

С началом Второй мировой войны, с сентября 1939 года по февраль 1940 действовал в Северном море и Балтийских проливах. 4 сентября 1939 года легко поврежден в результате взрыва минного защитника в Гельголандской бухте, погибло 2 человека, 4 было ранено. В феврале — мае 1940 года проходил ремонт.
 
14 мая 1940 года был зачислен в состав сформированной 6-й флотилии эскадренных миноносцев кригсмарине в связи с расформированием 4-й флотилии эсминцев.

В июне 1940 года участвовал в операции «Юно». С октября по декабрь 1940 года базировался и действовал в Западной Франции. 10 октября 1940 года был поврежден в результате налёта британской авиации в Бресте, потери — 2 убитых и 7 раненых.

29 ноября 1940 года в бою с британскими эсминцами у мыса Лизард торпедировал эсминец «HMS Javelin», но и сам получил попадания двух 40-мм снарядов. Ремонт продолжался с декабря 1940 года по апрель 1941 года.

В июне — сентябре 1941 года действовал в Арктике. 13 июля 1941 года совместно с эсминцами «Карл Гальстер», «Рихард Байцен», «Герман Шёман» и «Фридрих Экольдт» потопил в Баренцевом море советский сторожевой корабль «Пассат» и спасательные суда ЭПРОН РТ-67 «Молотов» и РТ-32 «Кумжа» буксирующие два 40-тонных судоподъемных понтона.

10 августа 1941 года совместно с эсминцами «Рихард Битзен» и «Фридрих Эккольдт» потопил в Баренцевом море у входа в Кольский залив советский сторожевой корабль «Туман». В октябре 1941 — марте 1942 года проходил очередной ремонт.

После ремонта снова действовал в Арктике. 7 июня 1942 года в Тронхейме пострадал в результате аварии в машинном отделении. 3 июля 1942 года налетел на подводную скалу в Вестфьорде. Ремонт длился по февраль 1943 года.

В мае 1943 года вернулся для дальнейшего похождения службы в Норвегию. Участвовал в операции «Цитронелла». 21 ноября 1943 года столкнулся с эсминцем «Erich Steinbrinck» на переходе из Альтен-фьорда в Нарвик.

С декабря 1943 года по апрель 1944 года действовал в Балтийских проливах, после чего встал на капитальный ремонт, который длился по февраль 1945 года.

В конце войны действовал на Балтике. 5—7 мая 1945 года участвовал в эвакуации германских войск с косы Хель в Копенгаген. Капитулировал в Киле 9 мая 1945 года. 7 января 1946 года передан по репарациям Великобритании, вошёл в состав Королевского военно-морского флота под обозначением «R-38». 9 февраля 1949 года исключён из списков флота и, в дальнейшем, продан на слом корпорации «BISCO» («British Iron & Steel Corporation»), в 1949 году разобран на металл.

Командиры корабля

Примечания

Литература 
 С. В. Патянин Эсминцы типа «Леберехт Маасс»
 Е. Грановский, М. Морозов, А. Дашьян Германские эсминцы в бою: Действия эскадренных миноносцев ВМФ Германии в 1939—1945 гг. Ч. 1
 Е. Грановский, М. Морозов Германские эсминцы в бою: Действия эскадренных миноносцев ВМФ Германии в 1939—1945 гг. Ч. 2

Эскадренные миноносцы типа 1934А